Пётр Александрович Нилус (, усадьба Бушены, Подольская губерния, Российская империя — 23 мая 1943, Париж, Режим Виши) — русский живописец, художественный критик, писатель.

Биография 
Родился  года в усадьбе Бушены в Подольской губернии в обрусевшей швейцарской семье. Его дед был генералом — участником войны 1812 года. Исследователь «Протоколов сионских мудрецов» оберштурмбанфюрер СС Грегор Шварц-Бостунич утверждал о родственной связи двух Нилусов с одинаковым отчеством — Сергея Александровича и Петра Александровича. Однако один, антисемит, происхождением связан с Мценским уездом Орловской губернии; другой, принявший участие в литературно-художественном сборнике «В пользу еврейских детей, осиротевших во время октябрьского погрома в Одессе» и женатый на еврейке Берте Соломоновне, связан с самой южной околицей Российской империи — Балтский уезд Подольской губернии.

С 1876 года Пётр Нилус жил в Одессе, учился в Реальном училище Святого Павла. В 6-м классе, по предложению своего учителя Г. Ладыженского, который только что закончил Петербургскую Академию художеств, Нилус поступил в Одесскую рисовальную школу: на протяжении 1883—1889 годов его преподавателем был К. Костанди, а другом — Евгений Буковецкий. С 1889 года продолжил обучение в Петербургской Академии художеств у И. Е. Репина, который рекомендовал молодому художнику побыстрее начать выставочную деятельность и вернуться в родной город, где мощно заявило о себе Товарищество Южнорусских художников.

В Одессе Нилус стал одной из центральных фигур местного художественного сообщества; с 1890 года принимал участие в выставках Товарищества, с середины 1890-х годов был его секретарём, вместе с Буковецким в 1894 году составил устав Товарищества. Нилус не терял связи с выставочной жизнью столицы: с 1891 года он был экспонентом, а с 1899 — членом Товарищества передвижных художественных выставок. Летом 1898 года в Одессе состоялось знакомство Нилуса с И. А. Буниным.

В 1890-е годы он писал главным образом жанровые картины на общественно-значимые темы. Об этом времени П. А. Нилус вспоминал: «Был правоверным передвижником целых 13 лет. Затем началась эволюция от крайнего реализма к индивидуализму». В первом десятилетии XX века, после зарубежных поездок и знакомства с новым современным искусством, художник отошёл от бытового жанра и социальной проблематики, отдавая предпочтение пейзажу и импрессионистической живописной манере. Следующий период в творчестве Нилуса — «символико-романтический» или «ретроспективный»: художник писал галантных кавалеров и дам, прогуливающихся в парках или встречающих рассвет.

Хорошо знал Нилуса К. Чуковский: он следил за развитием этого незаурядного дарования, восхищался им. Но в 1904 году, в «Одесских новостях» высказался очень резко: «… у нас есть два П. А. Нилуса — один настоящий, другой ненастоящий». «Настоящим» для критика был тот художник, у которого «великолепное мастерство рисунка», «ясные краски», «законченная манера»; «ненастоящим» был автор, который позволил привнести в собственные произведения «модные» напевы и настроения. В обозначенных Чуковским недостатках Нилуса присутствуют узнаваемые в ту пору приметы «декадентства» — это «тонкие, хрупкие деревья, жалобно тянущиеся к стилизованным тучам», это «сооружённое (то есть искусственно созданное, не имеющее отношения к реальности) настроение», это «символические позы женщин» и «модернизированные» складки их одежд

В 1915 году в Одессе состоялась его персональная выставка. И. Е. Репин писал И. А. Бунину:… Нилус, наш художник прекрасный, — ах, если бы мне его краски!

Революцию 1917 года П. А. Нилус принял благосклонно, но вскоре это отношение изменилось. С приходом отрядов Добровольческой армии А. И. Деникина он поддержал их серией антибольшевистских плакатов. В 1919 году вынужден покинуть страну. С 1923 года жил в Париже — в одном доме с И. А. Буниным, который называл своего друга, Петра Нилуса, поэтом живописи и посвятил ему одно из самых проникновенных своих стихотворений «Одиночество». В период эмиграции прошло 11 его выставок — в Софии, Белграде, Загребе, Вене, Париже.

В 1930-е годы Нилус отошёл от символико-романтических сюжетов, которые пришлись по душе французской публике. Основными в его творчестве стали виды городов, пейзажи французской провинции, натюрморты, которые он создавал своеобразными сериями. Особую известность получила так называемая «белая серия», а среди живописцев выражение «белое Нилуса» стало нарицательным.

Первые персональные выставки П. А. Нилуса в Париже состоялись в 1925 году в престижных галереях Ж. Пти и Ж. Шарпантье. Большой успех имела последняя прижизненная выставка Нилуса в галерее Zak (1934).

К середине 1930-х годов Нилус стал отдавать предпочтение психологическому портрету.

Умер 23 мая 1943 года в оккупированном Париже; похоронен на кладбище Банье.

Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, в Одесском художественном музее, Одесском литературном музее, в Государственном Литературном музее (Москва), в Областном художественном музее им И. Н. Крамского (Воронеж), в Днепропетровском Художественном Музее, в частных коллекциях.

В 1995 году значительная часть творческого наследия художника парижского периода — 73 произведения живописи, графики, а также личные вещи, фотографии, письма, выставочные каталоги — по решению падчерицы живописца, В. Л. Голубовской, были переданы из Парижа в Воронеж для Художественного музея им. И. Н. Крамского и литературного музея (для будущего музея И. А. Бунина).

Творчество 

 «Белошвейная мастерская» (1890)
 «Лакей» (1892)
 «По знакомым» (1892) (ХХ Передвижная выставка)

 «Осень» (1893)
 «В трактире» (1894)
 «Босяк» (1895)
 «На бульваре» (1895)
 «На мостиках (Летом)» (1898)

 «Купальни» (1899)
 «На лестницах» (1901)
 «Перед вечером» (1902)
 «Посыльный» (1902)
 «В мастерской художника» (1903)
 «Дачный кавалер»
 «На кладбище»
 «Розовое облако»
 «В старые годы»
 «Портрет И. А. Бунина» (1918)
 «Концерт» (1920?)
 «Дама в красном» (1925)
 «Синий натюрморт с апельсинами» (1929)
 «Нарциссы у зеркала» (1931)
 Большой натюрморт (1932) (Белая серия)
 «В кафе»
 «Улица Парижа» (1934)
 «Уголок порта» (1936)
 «Улица Парижа после дождя» (1939)
 «Портрет оперного певца Антона Николаевича Николаева»

Сочинения:

 Рассказы. М., 1910.
 На берегу моря: Рассказы. М., 1918.
 Сашенька [Рассказы]. Одесса, 1918.
 Дуня [И другие рассказы]. Одесса, 1919.
 Луна. Одесса, 1919.

См. также 
 Одесская выставка (1910)

Примечания

Литература 
 
 Абрамов В. «Окаянные дни» Петра Нилуса. Хроника 1919 года  // «Дерибасовская-Ришельевская»: Одесский альманах. — Кн. 32. — Одесса: «Печатный дом», 2008. — С. 18—43.
 Петр Нилус — поэт живописи // Журнал «Одесса». — 1996. — № 3.
 Трифонов В. «КТО ЖЕ НЕ ЗНАЕТ ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА НИЛУСА!» // Вести.

Ссылки 
 Новая книга — письма из эмиграции  
 Sotheby`s 
 Peter Alexandrovich Nilus 
 Галерея работ .

Художники России XX века
Передвижники
Художники Одессы
ТЮРХ
Художники Российской империи
Похороненные на кладбище Баньё
Выпускники Одесского художественного училища